Holdorf, commune d'Allemagne, en Basse-Saxe.
 Holdorf, municipalité allemande, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
 Willi Holdorf, un athlète allemand

Homonymie de toponyme